Эшторанш (Понте-де-Лима) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Эшторанш (Фафи) — район в Португалии, входит в округ Брага.